Molekulska formula -{C3H5N3O9}- se može odnositi na:

 Gliceril trinitrat (farmakologija)
 Нитроглицерин

en:C3H5N3O9